Фарез Хамдан (;  ;) — израильский бизнесмен и политический деятель, депутат кнессета 2-го и 3-го созывов от партии «Агрикультура и развитие».

Биография 
Родился в 1910 году в поселке Бака-эль-Гарбия, Османская империя (ныне Израиль). Окончил начальную школу в Бака-эль-Гарбия, а затем среднюю школу в Шхеме. Открыл завод по производству консервов из цитрусовых плодов.

В 1944 году избран на пост главы местного совета Бака-эль-Гарбия.

В 1951 году был избран депутатом кнессета 2-го созыва от партии «Агрикультура и развитие», а в 1955 году был переизбран в кнессет 3-го созыва от той же партии. В разное время работал в комиссии по образованию и культуре и комиссии по труду.

Умер 29 ноября 1966 года

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты кнессета II созыва
Депутаты кнессета III созыва